konak, a hagyományos török építészetben nagyobb ház, udvarház, szeráj, éjszakai szállás. A 19. századtól a közigazgatási központok és katonai parancsnokságok épülete.

Településnevek

Bulgária
Konak falu Popovo községben, Targoviste megyében
Konak, Bjala Voda falu korábbi neve Malko Tarnovo községben, Burgasz megyében

Horvátország
Konak falu Vrbovec községben, Zágráb megyében

Szerbia
Konak Kanak, falu szerb neve Torontálszécsány községben, a Közép-bánsági körzetben

Törökország
Konak falu Baklan körzetben, Denizli tartományban
Konak falu Hakkari körzetben, Hakkari tartományban
Konak körzet, Izmir tartományban